Носе (Франція)

Носе (Осака)